Карл XV (; пуним именом Карл Лудвиг Еуген ()) 3. мај 1826 — 18. септембар 1872, био је принц из шведске краљевске династије Бернадот, краљ Шведске под именом Карл XV и краљ Норвешке под именом Карл IV од 8. јула 1859. до своје смрти 18. септембра 1872. године.

Биографија

Породично стабло

Породица

Супружник

Деца

Ванбрачни син са Аном Линдквист Боландер

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1826.
Умрли 1872.
Шведски краљеви
Норвешки краљеви
Династија Бернадот
Чланови Краљевске шведске академије наука